Laòdice (filla de Príam).
 Laòdice (filla de Cíniras).
 Laòdice (filla d'Agamèmnon).
 Laodice de Macedònia, mare de Seleuc I Nicàtor fundador de la dinastia selèucida
 Laodice (filla d'Aqueu), esposa d'Antíoc II Theós rei de Síria, i mare de Seleuc II Cal·línic.
 Laodice, reina selèucida, esposa de Seleuc II Cal·línic
 Laodice III, reina selèucida, filla de Mitridates II del Pont, i esposa del rei selèucida Antíoc III el Gran 
 Laodice del Pont, filla de Mitridates II del Pont, i esposa del general selèucida Aqueu o Aqueos.
 Laodice IV, filla d'Antíoc III el Gran i de la reina Laodice III, i possible esposa de Seleuc IV Filopàtor.
 Laodice (filla de Seleuc IV Filopàtor) i esposa de Perseu de Macedònia.
 Laodice VI, filla d'Antíoc IV Epífanes, i possible reina a la mort de Demetri I Sòter.
 Laodice VII Thea, filla del rei Antíoc VIII Grypos i mare del rei Antíoc I Theós de Commagene.
 Laodicea Nisa, esposa de Ariarates V de Capadòcia 
 Laodice (esposa de Mitridates VI del Pont), filla de Mitridates V Evergetes i germana i esposa de Mitridates VI Eupator del regne del Pont.
 Laodice (esposa de Ariarates VI de Capadòcia), filla de Mitridates V Evergetes i germana de Mitridates VI Eupator del regne del Pont i esposa de Ariarates VI de Capadòcia i de Nicomedes III del Regne hel·lenístic de Bitínia.
 Laodice (reina dels galadens), reina del poble dels Galadens.
 Laodice (reina del Pont), reina mitridàtica del Pont (120 aC-115 aC)